APR steht als Abkürzung für:

 Advanced Power Reactor, ein Bautyp von Kernkraftwerken, siehe APR-1400
 Advanced Precision Rifle, eine Familie von Scharfschützengewehren, siehe Brügger & Thomet APR
 Agence de Presse Régionale, eine Nachrichtenagentur in der Republik Côte d'Ivoire
 Agrarnaja Partija Rossii, russische Partei, siehe Agrarpartei Russlands
 Air Purifying Respirator, leichter Atemschutz, siehe Atemschutzgerät
 Akute-Phase-Reaktion, Entzündungsreaktion des Körpers auf Gewebeschädigungen
 Alabama Public Radio, öffentliches Radionetzwerk in den USA
 Allgemeiner Pennäler Ring, ein Verband von Schülerkorporationen, siehe Schülerverbindung #Deutschland
 Allgemeines Persönlichkeitsrecht, siehe Persönlichkeitsrecht (Deutschland)
 Annual Percentage Rate, siehe Effektiver Jahreszins
 Apache Portable Runtime, eine Software-Bibliothek für Netzwerkanwendungen

Apr. steht für:
 April, der vierte Kalendermonat im gregorianischen Kalender

Abkürzung